Midnight Movie peut désigner : 

 Une expression qui apparaît dans les années 1950 pour désigner les films à petits budgets diffusés tard le soir par les cinémas ou les chaînes de télévision locales aux États-Unis.
 Un film d'horreur américain réalisé en 2008 par Jack Messitt.
 , un documentaire américain réalisé en 2006 par .